«Роза» — название серий в британском научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто»:
 «Роза» — первая серия 1-го сезона возрождённого сериала (2005 год).
 «Роза» — третья серия 11-го сезона возрождённого сериала (2018 год).

См. также 
 Роза Тайлер — персонаж телесериала «Доктор Кто»
 Роза (значения)